Ji’an Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ji'an Shi (prefektur), Jiangxi, 
 Ji'an (prefekturhuvudort i Kina), Jiangxi, 
 Ji'an Shi (härad), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar